Scott Cooper ist der Name folgender Personen:

* Scott Cooper (Baseballspieler) (* 1967), US-amerikanischer Baseballspieler
 Scott Cooper (Fußballtrainer) (* 1970), englischer Fußballtrainer
 Scott Cooper (Regisseur) (* 1970), US-amerikanischer Filmregisseur, -produzent, Drehbuchautor und Schauspieler